Daisy Bates, (1859 - 1951), journaliste australienne d'origine irlandaise et une anthropologue ayant étudié la société et la culture des Aborigènes d'Australie.
 Daisy Bates, (1914 - 1999),   une journaliste et activiste américaine des droits civiques.